Emile Jacquet (* 25. September 1886 in Lausanne; † 30. September 1969 ebenda) war ein Schweizer Eishockeyspieler.

Karriere 
Emile Jacquet nahm für die Schweizer Eishockeynationalmannschaft an den Olympischen Winterspielen 1924 in Chamonix teil.

Weblinks 
 

Eishockeynationalspieler (Schweiz)
Olympiateilnehmer (Schweiz)
Schweizer
Geboren 1886
Gestorben 1969
Mann
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1924